Красная — река на территории России, протекает по Правдинскому району Калининградской области. Длина реки — 13 км, площадь водосборного бассейна — 26,4 км². Впадает в Лаву в 19 километрах от её устья.

География и гидрология 
Красная берёт своё начало у села Федотово. Река Красная является левобережный приток реки Лавы, её устье расположено напротив села Федотово.

Через Красную переброшены 3 каменных и один деревянный мост. В низовьях течениях ширина русла 6, а глубина около 2 метров. На реке стоит село Павенково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, речной бассейн реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области), водохозяйственный участок реки — Преголя.

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010459.

Примечания 

Притоки Лавы (притока Преголи)
Реки Правдинского района